Паддефут — британская фамилия. Известные носители:

 Паддефут, Лен — Леонард Фредерик Паддефут (1898—после 1928) — профессиональный футболист и тренер в Шотландии и Швеции.
 Паддефут, Сид — Сидни Чарльз Паддефут (1894—1972) — английский футболист, который играл на позиции нападающего за «Вест Хэм Юнайтед».